I risultati completi del motomondiale 1964 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Classifica piloti

Classe 350 
Classifica piloti

Classe 250 

Classifica piloti

Classe 125 

Classifica piloti

Classe 50 

Classifica piloti

Classe sidecar 

Classifica equipaggi

Note

Collegamenti esterni

 1964